Daniel Chavarría – scrittore e rivoluzionario uruguaiano
Germán Chavarría – calciatore costaricano